Karel van Durazzo (hertog), hertog van Durazzo (1336-1348)
 Karel II van Hongarije, koning van Napels (1382-1386) en Hongarije (1385-1386)